Marigny kan syfta på:
 Marigny, Allier
 Marigny, Deux-Sèvres
 Marigny, Jura
 Marigny, Marne
 Marigny, Saône-et-Loire